Résine peut désigner :
 résine végétale, production naturelle de certaines plantes, notamment des conifères résineux :
 résine de mélèze,
 résine de gaïac,
 résine de pin ;
 résine tackifiante, de faible masse moléculaire, employée dans les adhésifs et regroupant des résines végétales et synthétiques ;
 résine synthétique, produit polymère qui est la matière première dominante dans une formulation ;
 résines, naturelles ou synthétiques, utilisées en peinture pour la confection des vernis et des médiums à peindre ;
 un plâtre chirurgical, par analogie avec les nouveaux polymères employés.

Articles connexes 
 Oléorésine